Gylet kan syfta på:
Gylet (Visseltofta socken, Skåne), sjö i Osby kommun i Skåne, 
Stora gylet, sjö i Osby kommun i Skåne, 
Lilla gylet, sjö i Osby kommun i Skåne, 
Gylet (Osby socken, Skåne, 625306-139243), sjö i Osby kommun i Skåne, 
Gylet (Osby socken, Skåne, 625176-138423), sjö i Osby kommun i Skåne, 
Gylet (Örkeneds socken, Skåne), sjö i Osby kommun i Skåne,  (5,93 ha)
Övra gylet, sjö i Olofströms kommun i Blekinge, 
Gylet, Småland, sjö i Markaryds kommun i Småland,

Se även
Gölen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn